Oscar est un nom propre ou commun.

Prénom et origine 
Oscar est un prénom masculin d'origine anglo-saxonne Ōs-gār Cf. vieil anglais Ōs-bearn (), , Ōs-mund (Osmund), Ōs-ric et Ōs-wald (), de ōs, divinité et gār, lance. C'est l'équivalent du nom scandinave Ásgeir, parfois latinisé en Oscherus et du germanique continental Ansgar ou Anskar, parfois latinisé en Anscharius > Anschaire (cf. « les Anscarides », du nom d'Anschaire Ier d'Ivrée ou « Anschier Ier » (860-902), comte du Pays d'Oscheret (pagus oscarensis), de l'Ouche et l'Oucherotte, entre Bourgogne et Franche-Comté), et francisé sous la forme du nom de famille français , jadis prénom.

Personnalités

Musiciens 
 Oscar D'León, musicien de salsa vénézuélien

Saints 
 Oscar ou Anschaire ou Ansgar (mort vers 865), originaire de Picardie, premier évêque de Hambourg, apôtre de la Scandinavie, évêque de Brême ; fêté le 3 février.
 Óscar Romero (1917-1980), prélat de l'Église catholique, qui meurt en martyr, assassiné en pleine messe, alors qu'il est archevêque de San Salvador (Salvador) pour avoir été le défenseur des droits de l'homme et particulièrement des paysans de son diocèse ; fêté le 24 mars. Les Églises d'Amérique Latine le considèrent comme le saint patron des Amériques et de San Salvador.

Rois 
 Oscar  et Oscar II, rois de Suède et de Norvège.

Écrivains 
 Oscar Wilde, écrivain irlandais (1854-1900).

Sports 
 José Oscar Bernardi, dit Oscar (né en 1954), footballeur brésilien ;
 Oscar (né en 1991), footballeur international brésilien qui évolue au poste de milieu offensif au Shanghai SIPG ;
 Oscar Pistorius, ex-athlète sud-africain, depuis controversé ;
 Oscar Robertson, joueur de basket-ball au sein de la NBA.

Autres 
 Oscar ou Oskar, aussi appelé Sam l'insubmersible, un chat de navire allemand puis britannique de la Seconde Guerre mondiale ayant survécu à trois torpillages.

Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Oscar.

Personnages de fiction 
 Oscar Goldman, personnage des séries télévisées américaines L'homme qui valait trois milliards et Super Jaimie.
 Oscar, personnage du film SOS Fantômes 2.
 Oscar, chien des 4 As, en bande dessinée.
 Oscar et le monde des chats, est un dessin animé chinois de 2018.

Titres

Théâtre / cinéma / télévision 
 Oscar, pièce de théâtre de Claude Magnier (1958) ;
 Oscar, film français d'Édouard Molinaro sorti en 1967, adapté de la pièce de théâtre précédente, avec Louis de Funès et Claude Gensac
 Oscar et la Dame rose, pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt créée en 2003 et adaptée de son propre roman ;
 Oscar et la Dame rose, film d'Éric-Emmanuel Schmitt sorti en 2009 et adapté de son propre roman ;
 Oscar et Co, série d’animation franco-coréenne diffusée en 2010 ;
 Lady Oscar, anime japonais, créée d'après le manga La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda.

Littérature / bande dessinée 
 Oscar et la Dame rose, roman d'Éric-Emmanuel Schmitt paru en 2002 ;
 Oscar, bande dessinée de Christian Durieux et Denis Lapière ;
 Oscar, manga de Sesaku Kanô et Kazuo Koike.

Théâtre 
 Oscar, pièce de marionnettes.

Jeux vidéo 
 Oscar est un jeu vidéo édité par Flair Software en 1993.

Récompenses 
 Les Oscars du cinéma (Academy Awards) récompensent les meilleurs films sortis aux États-Unis, ainsi qu'un éventail des meilleurs professionnels du cinéma dans diverses catégories.
 Les Oscars du Midi olympique récompensent les meilleurs joueurs et entraîneurs de rugby à XV évoluant dans le Championnat de France de rugby.
 L'Oscar des échecs est un prix décerné de 1968 à 1989 et de 1996 à 2014, qui récompensait le meilleur joueur d'échecs de l'année précédente.

Divers 
 Oscar désigne la lettre O dans l'alphabet phonétique de l'OTAN et l'alphabet radio français.
 Les satellites OSCAR constituent une flotte de satellites radioamateur.
 Oscar est un poisson, de la famille des Cichlidés.
 Oscar est un chat vivant dans un hôpital de Rhode Island, qui détecterait la mort imminente de patients et se blottit auprès d'eux jusqu'à leur dernier soupir.
 La Classe Oscar est un type (classification) de sous-marin russe, tel le Koursk.
 Le protocole OSCAR est utilisé par AOL Instant Messenger et ICQ.
 Oskar est un astéroïde.
 Signal maritime représentant la lettre O (Oscar) d'après le code international des signaux maritimes et signifiant un homme à la mer.
 .
 OSCAR (Outer Suburban CAR), un nom pour le NSW TrainLink H set, une classe de train électrique en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
Oscar Vidal-Lefebvre est un comédien francais ayant doublé The Affair ou Le Chardonneret et autres
Oscar est le surnom affectueux donné parfois aux représentations du squelette humain en plastique des salles de cours de biologie.

Variantes 
 
 Osgar ou Oskar
 Oskar et Lily, film autrichien d'Arash T. Riahi (2020).

Notes et références 

Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom